Ананко — фамилия.

 Ананко, Дмитрий Васильевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Ананко, Евгений Павлович (род. 1958) — украинский политик.
 Ананко, Константин Павлович (1903—?) — советский государственный деятель, председатель Измаильского облисполкома.
 Ананко, Пётр Иванович (род. 1921) — советский молдавский драматург.

См. также 
 Ананько